Шеннон Николь Роубери (; род. 19 сентября 1984, Сан-Франциско, США) — американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2009 года на дистанции 1500 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира в помещении (2016). Шестикратная чемпионка США. Финалистка летних Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Биография 
В детстве более десяти лет занималась ирландскими танцами, активно выступала на различных региональных и национальных соревнованиях, дважды принимала участие в чемпионате мира в Дублине. Лёгкая атлетика долгое время была для неё на втором плане, что не помешало Шеннон в 2001 году выиграть школьный чемпионат США в беге на 800 метров.

После поступления в Университет Дьюка сконцентрировалась на учёбе и беговых тренировках. В студенческие годы установила несколько рекордов университета на дистанциях от 800 до 3000 метров, выиграла чемпионат NCAA в беге на 1 милю.

С июня 2007 года начала профессиональную карьеру, подписав контракт с Nike.

Выиграв национальный отбор в 2008 году, попала в команду для участия в Олимпийских играх в Пекине. В Китае смогла выйти в финал на дистанции 1500 метров, где заняла 7-е место.

На чемпионате мира 2009 года добилась первого крупного успеха в карьере, выиграв бронзовую медаль в беге на 1500 метров.

Финишировала шестой на Олимпийских играх 2012 года, но после допинговой дисквалификации двух призёров переместилась на четвёртое место.

В 2013 году дебютировала на международном старте на дистанции 5000 метров. На чемпионате мира заняла седьмое место с результатом 15.06,10. В конце года перешла от тренера Джона Кука в Nike Oregon Project к Альберто Салазару.

Была в составе сборной США, которая в 2015 году установила мировой рекорд в дистанционной шведской эстафете 1200+400+800+1600 метров. Шеннон выступила на последнем этапе, остановив на финише время на отметке 10.36,50. По ходу сезона ей также удалось побить рекорд США 31-летней давности: на этапе Бриллиантовой лиги в Монако она пробежала 1500 метров за 3.56,29. Полтора месяца спустя была седьмой на этой дистанции на чемпионате мира в Пекине.

Выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в помещении 2016 года в беге на 3000 метров.

Летом 2016 года показала лучший результат в карьере в беге на 800 метров (1.59,97) и стала первой американской бегуньей с комбинацией личных рекордов: быстрее 2-х минут на 800 метров, быстрее 4-х минут на 1500 метров, быстрее 8 минут 30 секунд на 3000 метров, быстрее 15 минут на 5000 метров.

На третьих в карьере Олимпийских играх вновь была близка к подиуму. В борьбе за третье место в беге на 1500 метров Шеннон уступила полсекунды соотечественнице Дженнифер Симпсон и стала четвёртой.

В сентябре 2016 года на мемориале Ван Дамме в Брюсселе установила рекорд США на дистанции 5000 метров — 14.38,92.

На чемпионате мира 2017 года заняла 9-е место в беге на 5000 метров (14.59,92).

Личная жизнь 
В апреле 2015 года вышла замуж за мексиканского бегуна на средние дистанции Пабло Солареса.

Окончила Университет Дьюка со степенью бакалавра искусств в области английского языка и театра. Была одним из авторов документального фильма «Blue Soles» про женскую легкоатлетическую команду Университета Дьюка. В 2006—2008 годах выступала в качестве сопродюсера студенческого кинофестиваля Duke’s Movie Making Marathon.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Шеннон Роубери
 Профиль Шеннон Роубери на сайте Федерации лёгкой атлетики США
 
 
 Профиль Шеннон Роубери на сайте all-athletics.com

Бегуны на средние дистанции США
Бегуны на длинные дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года